Pallast steht für:
 Hespenbusch-Pallast, Ortsteil der Gemeinde Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen, siehe Hespenbusch

Pallast ist der Familienname folgender Personen:
 Gregor Pallast (* 1978), deutscher Kabarettist

Siehe auch:
 Palast